PME, sigle composé des trois lettres P, M et E, peut désigner :
 petite ou moyenne entreprise ;
 méthode du maillage particulier d'Ewald, par l'acronyme de sa désignation anglophone particular mesh Ewald ;
 pression moyenne effective ;
 porte-monnaie électronique ;
 point de mutualisation extérieur, l'emplacement où s'effectue la connexion entre les fibres optiques des abonnés et les fibres optiques des opérateurs, quand il se situe dans la rue, pour les pavillons ou immeuble de moins de quatre logements.

Autre 
 PME, un magazine québécois traitant des petites et moyennes entreprises.